Buslijn 153 (Amsterdam-Almere)
Buslijn 153 (Uden-Eindhoven), een voormalige buslijn van Arriva 
Buslijn 153 (Schagen-Middenmeer), een voormalige buslijn van Connexxion